La semaine de révision est une période au Royaume-Uni et dans d'autres pays du Commonwealth précédant les examens dans les lycées, les établissements d'enseignement supérieur et les collèges militaires. Dans les collèges américains, cette période est connue sous le nom de .

Terminologie

Description 
Généralement, cette période a une durée d'une semaine et libre de cours ou d'évaluation, ce qui permet aux étudiants de passer la période à réviser le matériel, généralement en préparation des examens finaux . À l'exception des établissements d'enseignement post-secondaire canadiens, l'évaluation n'est pas souvent allouée pour une évaluation de mi-session ou continue. Chaque jour d'une telle période peut être considéré comme une journée de lecture.

Le terme « semaine de révision » est principalement utilisé dans les pays du Commonwealth, où il est également connu sous le nom de «  » ou «  ». Pour les établissements post-secondaires du Canada anglophone, il est courant d'avoir une  ou une  au cours de la troisième semaine de février, qui coïncide avec le jour de la famille. Au Canada francophone, la , la  ou la  tombe généralement la première ou la deuxième semaine de mars. Certains établissements post-secondaires canadiens ont même adopté des semaines de lecture pour le trimestre du mois d'automne, soit en octobre ou en novembre, coïncidant généralement avec l'Action de grâces ou le jour du Souvenir, respectivement. Aux États-Unis, cette période est généralement appelée période de lecture ou (en argot) semaine morte ou journées mortes.

Le terme  (swot vac, ) est couramment utilisé dans les pays du Commonwealth et en particulier en Australie, pour désigner cette période. Le terme est un mélange de  et vac (vacances), indiquant la période sans cours.  (ou moins communément ) est un mot dialectal (écossais) signifiant à l'origine , qui a été utilisé comme mot d'argot décrivant un étudiant prêtant une attention particulière à son travail.  en tant que verbe suggère d'agir comme un , d'étudier pour ses examens.

L'utilisation du mot démodé «  » a conduit au backronyme  ( ou ). Il existe de nombreux autres backronymes différents qui peuvent être dérivés, et le terme  (, ) est également trouvé.

Bien qu'autrefois populaire et utilisé par les universités comme nom officiel de la semaine, le terme semble être tombé en disgrâce et remplacé par "semaine d'étude". À partir de 2014, cependant, il est toujours utilisé par au moins trois des universités australiennes du groupe des 8 sur le calendrier académique.

Horaire 
Il est programmé après tous les cours magistraux réguliers et avant les examens finaux. Dans certaines universités, les journées de lecture des semestres d'automne sont programmées deux jours avant le début des vacances de Thanksgiving  pour prolonger le week-end de vacances comme une semaine de relâche. Cependant, cette pause est suivie de la dernière semaine de cours et de la semaine des examens finaux.

Durée 
Dans de nombreux cas, les gouvernements étudiants ont fait pression pour introduire, prolonger ou conserver les journées de lecture comme des journées exclusivement consacrées à l'étude et se sont heurtés à des conflits avec les enseignants qui aiment l'utiliser comme une journée supplémentaire pour des cours ou des examens. Un autre problème est que certains étudiants peuvent préférer passer les examens le jour de la lecture afin de terminer le semestre.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Semaine scolaire, semaine de vacances après les examens.

Liens externes 
 
 
 

Vie étudiante